Das Damendoppel der Wimbledon Championships 1996 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerinnen waren Jana Novotná und Arantxa Sánchez Vicario. Das Finale bestritten Martina Hingis und Helena Suková gegen Meredith McGrath und Larisa Neiland, das Hingis und Suková in drei Sätzen gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1996